Жанатан () — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Жанатан — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Жанатан — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Жанатан (бывший Балаган) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанатан — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Жанатан — аул в Кувандыкском районе Оренбургской области.